Medaglia al merito per le arti e le scienze – onorificenza del Ducato di Anhalt-Bernburg
 Medaglia al merito per le scienze, le arti, l'industria e l'agricoltura – onorificenza del Granducato d'Assia
 Medaglia d'oro per le arti e le scienze – onorificenza del Regno di Sassonia
 Medaglia di Luigi per le scienze e le arti – onorificenza del Regno di Baviera
 Medaglia per le arti e le scienze – onorificenza del Granducato di Baden
 Medaglia per le arti e le scienze – onorificenza del Granducato di Meclemburgo-Schwerin
Medaglia per le arti e per le scienze – onorificenza olandese
 Medaglia per le arti e per le scienze – onorificenza del ducato di Sassonia-Altenburg
 Medaglia per le arti e per le scienze – onorificenza del ducato di Sassonia-Coburgo-Gotha
 Medaglia per le arti e per le scienze – onorificenza del ducato di Sassonia-Meiningen
Medaglia per le scienze e per le arti – onorificenza austriaca
Ordine al merito per le scienze e per le arti – onorificenza del Ducato di Anhalt
Ordine della Rosa di Lippe per le Arti e le Scienze – onorificenza della Contea di Lippe-Biesterfeld
Ordine di Massimiliano per le scienze e le arti – onorificenza tedesca